Clippers peut désigner :
 Clippers un jeu de société;
 Clippers un téléfilm de 1991;
 Clippers de Los Angeles une franchise de basket-ball.

Voir aussi Clipper (homonymie)

en:Clippers (disambiguation)